Фелипе Анхелес има више значења:

 Фелипе Анхелес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Фелипе Анхелес (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Фелипе Анхелес (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Фелипе Анхелес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фелипе Анхелес (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фелипе Анхелес, Ел Уно (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Фелипе Анхелес (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Фелипе Анхелес (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Фелипе Анхелес, Салитриљо (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Фелипе Анхелес, Асијенда де лас Пиједрас (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фелипе Анхелес, Ел Пухидо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фелипе Анхелес (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фелипе Анхелес (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Фелипе Анхелес (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Фелипе Анхелес, Ел Гавилан (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Анхелес, Анхелес (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Анхелес, Ел Каризо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Анхелес (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Анхелес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Анхелес (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелипе Анхелес (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фелипе Анхелес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фелипе Анхелес, Ел Баранко (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Фелипе Анхелес, Ла Естансија (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Фелипе Анхелес, Пасторес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику